Камиль де Серу (, род. 2 октября 1993, Париж) — швейцарская шахматистка, международный мастер среди женщин (2020).

Серебряный призер чемпионатов Швейцарии 2010 и 2014 гг. Бронзовый призер чемпионата Швейцарии 2011 г. Победительница пяти чемпионатов Швейцарии среди девушек в разных возрастных группах (2005—2009 гг.).

В составе сборной Швейцарии участница пяти шахматных олимпиад (2010—2018 гг.), шести командных чемпионатов Европы (2011—2021 гг.), командных турниров Mitropa Cup.

В 2012 и 2013 гг. представляла Швейцарию на чемпионате мира среди девушек.

Неоднократная участница личных чемпионатов Европы.

Выступает в клубных лигах нескольких европейских стран. В Швейцарской национальной лиге играла за Club d’Echecs de Genève и Genève Amateurs CAEG. В Top-12 (Франция) — за Club de L’Echiquier Chalonnais, Grasse Echecs и Nice Alekhine. В Бундеслиге — за SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. В Каталонской лиге — за Club d’Escacs Mollet.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления К. де Серу в чемпионатах мира среди девушек
 Выступления К. де Серу в личных чемпионатах Европы
 Выступления К. де Серу в командных чемпионатах Европы
 Выступления К. де Серу в Кубках Митропы
 Выступления К. де Серу на шахматных олимпиадах

Шахматисты Швейцарии
Шахматисты XXI века
Участницы шахматных олимпиад
Участницы командных чемпионатов Европы по шахматам
Родившиеся в Париже
Международные мастера по шахматам среди женщин